Nemzeti Bajnokság I, även kallad OTP Bank Liga på grund av sponsorskäl är Ungerns högstadivision i fotboll för herrar. Den var efter säsongen 2018/2019 rankade på 33:e plats bland UEFA-förbunden.

Klubbar säsongen 2019/2020

Vinnare

Noterbart:
Siffran inom parentes anger vilken titel i ordningen det rör sig om.

Källor

RSSSF, läst 27 september 2015

Fotnoter

Externa länkar

Fotbollstävlingar i Ungern
Fotbollsserier
Återkommande sportevenemang med premiär 1901